Acrotatus van Sparta, een Spartaans koning
Acrotatus (generaal), een Spartaans generaal